Halicyclops är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Norman 1903. Halicyclops ingår i familjen Cyclopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Halicyclops